Cees Koch (atleet), Nederlands olympisch atleet
 Cees Koch (kanovaarder), Nederlands olympisch kanovaarder